Сульфи́т ли́тия — неорганическое вещество,
соль лития и сернистой кислоты
с формулой LiSO.

Физические свойства 
Сульфит лития — белое гигроскопичное кристаллическое вещество растворимое в воде, нерастворимое в этаноле
.

Плавится с разложением при 455 °C.
Образует кристаллогидраты состава LiSO•n HO, где n = 1, 2 и 6.
При осаждении из водных растворов и при поглощении влаги образует кристаллогидрат белого цвета с формулой LiSO•HO,
который разлагается, выделяя воду, при 190 °C
.

Кристаллогидрат сульфита лития является пироэлектриком.

Химические свойства 
Сульфит лития проявляет общие химические свойства, характерные для сульфитов щелочных металлов, а именно:

при нагревании дисмутирует на сульфид лития и сульфат лития
 

в водном растворе диссоциирует с образованием сульфит-аниона, который, гидролизуясь, создаёт осно́вную среду (pKb = 7,09)
 

при взаимодействии с сильными кислотами выделяется диоксид серы
 

при пропускании через раствор сульфита лития диоксида серы образуется гидросульфит лития
 

за счёт сульфит-аниона является восстановителем, например в реакции

Получение 
Сульфит лития может быть получен пропусканием диоксида серы через насыщенный раствор гидроксида лития:

Применение

Примечания

Литература 
 

Соли лития
Сульфиты